The Wind That Shakes the Barley kan syfta på:
The Wind That Shakes the Barley (sång) – en irländsk sång från 1800-talet av Robert Dwyer Joyce
The Wind That Shakes the Barley – originaltiteln på filmen Frihetens pris (2006)